Flutlicht bezeichnet:

 Flutlicht, eine Beleuchtungsanlage
 Flutlicht (Band), eine Schweizer Band
 Flutlicht (Sportsendung), eine Sportsendung im SWR Fernsehen